Generación del 50 hace referencia a:

Generación del 50 (Chile)Generación del 50 (España)
Generación del 50 (Perú)Generación del 50 (Cuba)
'''Generación del 50 (México)